Plumstead (Londen), een wijk in het Londense bestuurlijke gebied Greenwich
 Plumstead (Norfolk), een plaats in het Engelse graafschap Norfolk